La Coppa Intertoto UEFA 1996, seconda edizione del torneo, vide vincitrici il , il  e il , i quali ottennero accesso alla Coppa UEFA 1996-1997.

Fase a gruppi 
Le squadre che si assicurano un posto alle semifinali sono indicate in grassetto.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Semifinali 
Andata 27 e 28 luglio, ritorno il 31 luglio.

Finali 
Andata 6 agosto, ritorno 20 agosto.

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 1996-1997
 Coppa UEFA 1996-1997

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1996
Edizioni della Coppa Intertoto